Австрийская Бундеслига 1997/1998 () — 86-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 9 июля 1997 года и закончился 16 мая 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1997/1998 на rsssf.com 

1997/1998
Спорт в Австрии в 1997 году
Спорт в Австрии в 1998 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998